Виборитас има више значења:

 Виборитас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виборитас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику